AB1 peut se référer peut faire référence à :

Astronomie 
 (31198) 1998 AB1, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Média 
 AB1, une chaîne de télévision française.

Transports 
 AB1, une vedette à passagers française, lancée en 1935 ;
 Panneau AB1, le panneau de priorité à droite en France.
Sigle de 3 caractères
